Rzgów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
de la voïvodie de Grande-Pologne
 Rzgów, gmina rurale
 Rzgów Pierwszy, village et chef-lieu de cette gmina ;
 Rzgów Drugi, village de cette gmina ;

de la voïvodie de Łódź
 Rzgów, gmina mixte  
 Rzgów, ville et chef-lieu de cette gmina